Krakken kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Krakken (kulle), 
 Krakken (berg),

Svalbard och Jan Mayen 

 Krakken (bergstopp), Svalbard, Spitsbergen, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Svalbard och Jan Mayenförgreningar